

Geografia

Austria 
 Kematen am Innbach – comune nel distretto di Grieskirchen (Alta Austria)
 Kematen an der Krems – comune nel distretto di Linz-Land (Alta Austria)
 Kematen an der Ybbs – comune nel distretto di Amstetten (Bassa Austria)
 Kematen in Tirol – comune nel distretto di Innsbruck-Land (Tirolo)